A-Division steht für:
 A-Division (Bhutan), ehemalige höchste Spielklasse im bhutanischen Fußball; wurde 2012 durch  die Bhutan National League ersetzt
 A-Division-Liga (Nepal) (ehemals Martyr’s Memorial ANFA A-Division League), höchste Spielklasse im nepalesischen Fußball
 Tuvalu A-Division, höchste Spielklasse im Fußball in Tuvalu